John Ross (?-1332), évêque de Carlisle ;
 John Ross (1818-1871), président du Sénat du Canada ;
 John Ross (1790-1866), chef amérindien ;
 John Ross (1777-1856), explorateur arctique écossais ;
 John Ross (1817-1903), explorateur australien d'origine écossaise ;
 John Ross (1853-1935), homme politique et juge irlandais ;
 John Ross (1964-), ancien joueur de tennis américain ;
 John Ross, constructeur naval australien ;
 John Ross (1995-), joueur américain de football américain.

Personnage fictif 
 John Ross II Ewing, dit « JR », personnage de la série télévisée Dallas joué par Larry Hagman.